Чемпионат Испании по футболу 2017/18 — 87-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1929 году.

Сезон начался 19 августа 2017 года и завершился 13 мая 2018 года. Чемпионом в 25-й раз стала «Барселона».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
 29 апреля 2017 года после победы над «Реал Овьедо», обеспечил путевку в Ла Лигу «Леванте», который вернулся в высший дивизион после годичного отсутствия.
 4 июня 2017 года в 41 туре Сегунды каталонская «Жирона» обеспечила себе путёвку в Ла Лигу на следующий сезон; это повышение стало первым в истории клуба.
 24 июня 2017 года по итогам плей-офф между командами, занявшими 3-6 места, спустя сезон в высший дивизион вернулся «Хетафе».

 По итогам сезона 2016/2017 в Сегунду выбыли хихонский «Спортинг», «Осасуна» и «Гранада».

География соревнований 

В этом сезоне чемпионата Испании принимают участие по два клуба из Мадрида, Барселоны, Валенсии и Севильи. Остальные города представляют по одному клубу.

По четыре клуба представляют два автономных сообщества: Страна Басков и Мадрид; по три клуба представлены Каталонией, Андалусией и Валенсией. Ещё два клуба располагаются в Галисии, а также Канарские острова размещают в себе один клуб.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры чемпионата

Голевые передачи

Хет-трики

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне:: Габриэль Пирес («Леганес») в ворота «Алавеса» (18 августа 2017)
 Первый гол с пенальти: Виллиан Жозе («Реал Сосьедад») в ворота «Сельты» (19 августа 2017)
 Первый автогол: Алин Тошка («Бетис») в игре с «Барселоной» (20 августа 2017)
 Самый быстрый гол в матче в сезоне: Анхель Корреа («Атлетико Мадрид») на 3-й минуте игры в ворота «Лас-Пальмаса» (26 августа 2017)
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 «Жирона» — «Лас-Пальмас» — 6:0 (19 тур, 13 января 2018)
 «Реал Мадрид» — «Депортиво» — 7:1 (20 тур, 21 января 2018)
 «Реал Мадрид» — «Сельта» — 6:0 (37 тур, 12 мая 2018)
 Самая крупная победа гостей (+5):
 «Леванте» — «Атлетико Мадрид» — 0:5 (13 тур, 25 ноября 2017)
 «Бетис» — «Барселона» — 0:5 (20 тур, 21 января 2018)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (9):
 «Бетис» — «Валенсия» — 3:6 (8 тур, 15 октября 2017)
 «Реал Мадрид» — «Жирона» — 6:3 (29 тур, 18 марта 2018)
 «Леванте» — «Барселона» — 5:4 (37 тур, 13 мая 2018)

Рекорды посещаемости сезона

Судейские рекорды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт испанского чемпионата

2017/2018
Испания
Спорт в Испании в 2017 году
Спорт в Испании в 2018 году